БМТ — аббревиатура, которая может означать:

 Броневой медицинский транспортёр
 Боевая машина тяжёлая